São Vicente – comune del Portogallo
São Vicente – freguesia del Portogallo e quartiere di Lisbona
São Vicente – comune del Brasile nello Stato di San Paolo
São Vicente – comune del Brasile nel Rio Grande do Norte
São Vicente – isola di Capo Verde

Pagine correlate
Vicente (disambigua)
San Vicente
San Vincenzo